Rosset es un apellido francés. Personas apellidadas Rosset:

Clément Rosset: filósofo francés nacido en 1939.
Edward Rosset: escritor español nacido en 1939.
Marc Rosset: tenista suizo nacido en 1970.
Michel Rosset: obispo francés del siglo XIX.
Ricardo Rosset: piloto de Fórmula 1 nacido en 1968.